Сумидеро има више значења:

 Сумидеро (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сумидеро (Истакзокитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику